

Sigle 
 Traduzione del Nuovo Mondo  – traduzione moderna della Bibbia stampata dalla Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

Codici 
 tnm – codice ISO 639-3 della lingua tabla

Medicina 
 Classificazione TNM  – sistema di classificazione internazionale dei tumori maligni